Yeniköy (“Neues Dorf”) ist ein häufiger Ortsname in der Türkei. Die übergroße Mehrzahl der Ortschaften befindet sich in Westanatolien. Ebenso ist Yeniköy ein Bezirk in der Stadt Istanbul.

Dörfer

Folgende Dörfer tragen diesen Namen:
 Yeniköy (Acıpayam) in der Provinz Denizli
 Yeniköy (Adıyaman) in der Provinz  Adıyaman
 Yeniköy (Akçaabat) in der Provinz Trabzon
 Yeniköy (Akkuş) in der Provinz Ordu
 Yeniköy (Akşehir) in der Provinz Konya
 Yeniköy (Alaca) in der Provinz Çorum
 Yeniköy (Alaçam) in der Provinz Samsun
 Yeniköy (Aladağ) in der Provinz Adana
 Yeniköy (Alanya) in der Provinz Antalya
 Yeniköy (Alaplı) in der Provinz Zonguldak
 Yeniköy (Alaşehir) in der Provinz Manisa, früherer Name: Nizamıcedid (“Neue Ordnung”)
 Yeniköy (Andirin) in der Provinz Kahramanmaraş
 Yeniköy (Araklı) in der Provinz Trabzon
 Yeniköy (Ardeşen) in der Provinz Rize
 Yeniköy (Arguvan) in der Provinz Malatya
 Yeniköy (Arnavutköy) in der Provinz Istanbul
 Yeniköy (Arsin) in der Provinz Trabzon
 Yeniköy (Aydın) in der Provinz Aydın, es existieren zwei Dörfer namens Yeniköy im zentralen Landkreis der Provinz
 Yeniköy (Ayvacık) in der Provinz  Samsun
 Yeniköy (Ayvalık) in der Provinz  Balıkesir, früherer Name: Bektaşdere 
 Yeniköy (Babadağ) in der Provinz  Denizli
 Yeniköy (Babaeski) in der Provinz  Kırklareli
 Yeniköy (Bafra) in der Provinz  Samsun
 Yeniköy (Balıkesir) in der Provinz  Balıkesir
 Yeniköy (Bartın) in der Provinz  Bartın
 Yeniköy (Batman) in der Provinz  Batman
 Yeniköy (Bayat) in der Provinz  Çorum
 Yeniköy (Bayburt) in der Provinz  Bayburt
 Yeniköy (Bayramiç) in der Provinz Çanakkale, früherer Name: Evhadlar
 Yeniköy (Besni) in der Provinz Adıyaman
 Yeniköy (Bigadiç) in der Provinz Balıkesir
 Yeniköy (Bilecik) in der Provinz Bilecik
 Yeniköy (Bingöl) in der Provinz Bingöl. Dieses Dorf ist eine Neugründung an anderer Stelle. Das ursprüngliche Dorf hieß Tanzut und wurde durch einen Erdrutsch zerstört.
 Yeniköy (Bodrum) in der Provinz Muğla
 Yeniköy (Bolu) in der Provinz Bolu
 Yeniköy (Boyabat) in der Provinz Sinop
 Yeniköy (Bozdoğan) in der Provinz Aydın
 Yeniköy (Bozkır) in der Provinz Konya
 Yeniköy (Bulancak) in der Provinz Giresun
 Yeniköy (Çamardı) in der Provinz Niğde
 Yeniköy (Çamoluk) in der Provinz Giresun
 Yeniköy (Çarşibaşi) in der Provinz Trabzon
 Yeniköy (Çaycuma) in der Provinz Zonguldak
 Yeniköy (Çerkeş) in der Provinz Çankırı
 Yeniköy (Ceylanpınar) in der Provinz Şanlıurfa
 Yeniköy (Cide) in der Provinz Kastamonu
 Yeniköy (Çilimli) in der Provinz Düzce
 Yeniköy (Çine) in der Provinz  Aydın
 Yeniköy (Çüngüş) in der Provinz Diyarbakir
 Yeniköy (Darende) in der Provinz Malatya
 Yeniköy (Denizli) in der Provinz Denizli
 Yeniköy (Develi) in der Provinz Kayseri
 Yeniköy (Devrek) in der Provinz Zonguldak
 Yeniköy (Digor) in der Provinz Kars
 Yeniköy (Dikmen) in der Provinz Sinop
 Yeniköy (Dodurga) in der Provinz Çorum
 Yeniköy (Doğankent) in der Provinz Giresun
 Yeniköy (Durağan) in der Provinz Sinop
 Yeniköy (Ekinözü) in der Provinz Kahramanmaraş
 Yeniköy (Emet) in der Provinz Kütahya
 Yeniköy (Emirdağ) in der Provinz Afyonkarahisar
 Yeniköy (Ereğli) in der Provinz Konya
 Yeniköy (Erfelek) in der Provinz Sinop
 Yeniköy (Ergani) in der Provinz Diyarbakir
 Yeniköy (Erzincan) in der Provinz Erzincan
 Yeniköy (Eşme) in der Provinz Uşak
 Yeniköy (Espiye) in der Provinz Giresun
 Yeniköy (Ezine) in der Provinz Çanakkale
 Yeniköy (Fındıklı) in der Provinz Rize
 Yeniköy (Foça) in der Provinz İzmir
 Yeniköy (Gaziosmanpaşa) in der Provinz İstanbul
 Yeniköy (Gazipaşa) in der Provinz Antalya, früherer Name: Gevende
 Yeniköy (Gelibolu) in der Provinz Çanakkale, früherer Name “Cedid”, dies bedeutet ebenfalls neu.
 Yeniköy (Gemerek) in der Provinz Sivas
 Yeniköy (Gemlik) in der Provinz Bursa
 Yeniköy (Gölbaşı) in der Provinz Adıyaman
 Yeniköy (Göle) in der Provinz Ardahan
 Yeniköy (Gölmarmara) in der Provinz Manisa, früherer Name: Hacıhasankıran
 Yeniköy (Gördes) in der Provinz Manisa
 Yeniköy (Göynücek) in der Provinz Amasya
 Yeniköy (Göynük) in der Provinz Bolu
 Yeniköy (Gümüşhacıköy) in der Provinz Amasya
 Yeniköy (Gümüşhane) in der Provinz Gümüşhane
 Yeniköy (Gündoğmuş) in der Provinz Antalya
 Yeniköy (Güneysu) in der Provinz Rize
 Yeniköy (Hafik) in der Provinz Sivas
 Yeniköy (Hamamözü) in der Provinz Amasya
 Yeniköy (Hanönü) in der Provinz Kastamonu
 Yeniköy (Haymana) in der Provinz Ankara
 Yeniköy (Hayrat) in der Provinz Trabzon
 Yeniköy (Hendek) in der Provinz Sakarya, früherer Name Taguarakg (abchasisch)
 Yeniköy (Hınıs) in der Provinz Erzurum
 Yeniköy (İmranlı) in der Provinz Sivas
 Yeniköy (İnegöl) in der Provinz Bursa
 Yeniköy (İslahiye) in der Provinz Gaziantep
 Yeniköy (Kadirli) in der Provinz Osmaniye
 Yeniköy (Kahramanmaraş) in der Provinz Kahramanmaraş
 Yeniköy (Kale) in der Provinz Denizli, 1952 wurden Bören und Kaçarboğazı zu Yeniköy vereinigt.
 Yeniköy (Kalkandere) in der Provinz Rize
 Yeniköy (Kaman) in der Provinz Kırşehir
 Yeniköy (Karacasu) in der Provinz Aydın
 Yeniköy (Karakoçan) in der Provinz Elazığ
 Yeniköy (Karayazı) in der Provinz Erzurum
 Yeniköy (Karlıova) in der Provinz Bingöl
 Yeniköy (Kaş) in der Provinz Antalya
 Yeniköy (Kelkit) in der Provinz Gümüşhane
 Yeniköy (Kiraz) in der Provinz İzmir
 Yeniköy (Korgan) in der Provinz Ordu
 Yeniköy (Kozan) in der Provinz Adana
 Yeniköy (Kula) in der Provinz Manisa
 Yeniköy (Kurucaşile) in der Provinz Bartın
 Yeniköy (Kuşadası) in der Provinz Aydın
 Yeniköy (Maçka) in der Provinz Trabzon
 Yeniköy (Mahmudiye) in der Provinz Eskişehir
 Yeniköy (Malatya) in der Provinz Malatya
 Yeniköy (Manavgat) in der ProvinzAntalya
 Yeniköy (Manyas) in der Provinz Balıkesir
 Yeniköy (Mardin) in der Provinz Mardin
 Yeniköy (Menderes) in der Provinz İzmir
 Yeniköy (Mersin) in der Provinz Mersin
 Yeniköy (Mucur) in der Provinz Kırşehir
 Yeniköy (Muğla) in der Provinz Muğla, früherer Name: Küçükbelen
 Yeniköy (Muğla) in der Provinz Muğla, früherer Name: Cedid Köy (“Neues Dorf”)
 Yeniköy (Mutki) in der Provinz Bitlis
 Yeniköy (Ödemiş) in der Provinz İzmir
 Yeniköy (Oğuzeli) in der Provinz Gaziantep
 Yeniköy (Çorlu) in der Provinz Tekirdağ
 Yeniköy (Osmaniye) in der Provinz Osmaniye
 Yeniköy (Otlukbeli) in der Provinz Erzincan
 Yeniköy (Pasinler) in der Provinz Erzurum
 Yeniköy (Perşembe) in der Provinz Ordu
 Yeniköy (Pertek) in der Provinz Tunceli
 Yeniköy (Posof) in der Provinz Ardahan
 Yeniköy (Refahiye) in der Provinz Erzincan
 Yeniköy (Şahinbey) in der Provinz Gaziantep
 Yeniköy (Saimbeyli) in der Provinz Adana
 Yeniköy (Salihli) in der Provinz Manisa
 Yeniköy (Samandağ) in der Provinz Hatay
 Yeniköy (Samsun) in der ProvinzSamsun
 Yeniköy (Şanlıurfa) in der Provinz Şanlıurfa
 Yeniköy (Sarıkamış) in der Provinz Kars
 Yeniköy (Şarkikaraağaç) in der Provinz Isparta
 Yeniköy (Şarköy) in der Provinz Tekirdağ, früherer Name: Neoḫôri (griech.), was ebenfalls “Neues Dorf” bedeutet
 Yeniköy (Sason) in der Provinz Batman
 Yeniköy (Şile) in der Provinz İstanbul
 Yeniköy (Silopi) in der Provinz Şırnak
 Yeniköy (Silvan) in der Provinz Diyarbakir
 Yeniköy (Şiran) in der Provinz Gümüşhane
 Yeniköy (Sivrihisar) in der Provinz Eskişehir
 Yeniköy (Söğütlü) in der Provinz Sakarya
 Yeniköy (Söke) in der Provinz Aydın, früherer Name: Neoḫôri 
 Yeniköy (Sütçüler) in der Provinz Isparta
 Yeniköy (Taraklı) in der Provinz Sakarya
 Yeniköy (Tarsus) in der Provinz Mersin
 Yeniköy (Tavşanli) in der Provinz Kütahya
 Yeniköy (Tekirdağ) in der Provinz Tekirdağ
 Yeniköy (Tekkeköy) in der Provinz Samsun
 Yeniköy (Torbalı) in der Provinz İzmir
 Yeniköy (Trabzon) in der Provinz Trabzon
 Yeniköy (Turgutlu) in der Provinz Manisa
 Yeniköy (Turhal) in der Provinz Tokat
 Yeniköy (Türkoğlu) in der Provinz Kahramanmaraş
 Yeniköy (Tutak) in der Provinz Ağrı
 Yeniköy (Ulus) in der Provinz Bartın
 Yeniköy (Ünye) in der Provinz Ordu
 Yeniköy (Uşak) in der Provinz Uşak
 Yeniköy (Yatağan) in der Provinz Muğla
 Yeniköy (Yenice) in der Provinz Çanakkale
 Yeniköy (Yenice) in der Provinz Karabük
 Yeniköy (Yenişehir) in der Provinz Bursa, früherer Name: Cedid (“Neu”)
 Yeniköy (Yeşilyurt) in der Provinz Tokat
 Yeniköy (Yıldızeli) in der Provinz Sivas
 Yeniköy (Yumurtalık) in der Provinz Adana
 Yeniköy (Zile) in der Provinz Tokat

Gemeinden

Folgende Ortschaften mit dem Namen Yeniköy besitzen den Status einer Belediye:
 Yeniköy (Koçarlı) in der Provinz Aydın
 Yeniköy (Manisa) in der Provinz Manisa
 Yeniköy (Orhangazi) in der Provinz Bursa
 Yeniköy (Simav) in der Provinz Kütahya
 Yeniköy (Aşkale) in der Provinz Erzurum
 Yeniköy (Uzunköprü) in der Provinz Edirne